Chignik peut faire référence à :
 Chignik, localité d'Alaska aux États-Unis dans le borough de Lake and Peninsula,
 Chignik Lagoon, localité d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de Lake and Peninsula,
 Chignik Lake, localité d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de Lake and Peninsula,
 Rivière Chignik, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans le borough de Lake and Peninsula.